Petra Nussbaum (née le  à Paris) est un mannequin et animatrice de télévision dans les années 1990.

Elle animait les chroniques animalières de l'émission Matin Bonheur sur France 2 et la chronique Mode dans 40° à l'ombre sur France 3.

Références

Lien externe 
 

Animatrice française de télévision

Naissance en juin 1956
Collaborateur de 40° à l'ombre